Linnaea steht für:

 Moosglöckchen (Linnaea borealis), eine Pflanzenart
 (8898) Linnaea, ein Hauptgürtelasteroid
 Linnaea (Zeitschrift), eine von 1826 bis 1882 erschienene botanische Zeitschrift
 Linnaea (Kinderzeitschrift), eine von 1862 bis 1876 erschienene schwedische Kinderzeitschrift
 Linnaea (Vorname), eine veraltete Form des Vornamens Linnea